Adolfo di Nassau o Adolfo di Nassau-Weilburg, divenuto imperatore Adolfo di Nassau (prima del 1250 – Göllheim, 2 luglio 1298)
 Adolfo di Nassau, Granduca del Lussemburgo (1817-1905) – Duca di Nassau e poi Granduca di Lussemburgo dal 1890 al 1905
 Adolfo di Nassau (1353-1390) o Adolfo di Nassau-Wiesbaden-Idstein – arcivescovo di Magonza dal 1381 al 1390
 Adolfo II di Nassau (1386-1426) – conte di Nassau-Idstein e di Nassau-Wiesbaden dal 1393 al 1426
 Adolfo II di Nassau-Wiesbaden-Idstein – conte di Nassau-Wiesbaden-Idstein, padre dell'Arcivescovo Adolfo II di Nassau (1422-1475)
 Adolfo II di Nassau (1422-1475) o Adolfo III di Nassau – arcivescovo di Magonza dal 1461 al 1475, figlio del Conte Adolfo II di Nassau-Wiesbaden-Idstein
 Adolfo di Nassau (1540-1568) – conte di Nassau, fratello di Luigi di Nassau e di Guglielmo I d'Orange-Nassau, ucciso nella battaglia di Heiligerlee
 Adolfo, Principe di Nassau-Schaumburg (1629-1676) anche conosciuto come Adolfo di Nassau-Dillenburg – figlio di Luigi Enrico di Nassau-Dillenburg, fondatore della breve dinastia di Nassau-Schaumburg